Бра́тья Веснины́ — русские и советские архитекторы, работавшие совместно над рядом проектов.

Братья 
 Веснин, Александр Александрович (1883—1959)
 Веснин, Виктор Александрович (1882—1950)
 Веснин, Леонид Александрович (1880—1933)

Детство 
Родиной братьев Весниных был небольшой городок Юрьевец, расположенный на реке Волге. Старший из братьев, Леонид, родился 28 ноября 1880 года, Виктор — 9 апреля 1882 года, Александр — 16 мая 1883 года. В принадлежавшей матери будущих братьев-архитекторов небольшой усадьбе на берегу Волги на окраине Юрьевца прошли первые годы их жизни. С раннего возраста родители поощряли интерес сыновей к изобразительному искусству, который, по воспоминаниям В. А. Веснина, перерос позднее в увлечение архитектурой:
. Кроме трёх братьев в семье была и сестра Лидия. Тётя Весниных была замужем за главой Нижнего Новгорода Соболевым.

Работы 

В 1923—1925 годах в советской архитектуре развивалось новое направление — конструктивизм и сплочение сторонников нового направления вокруг лидеров, которыми стали братья Веснины. В проектах общественных сооружений братьев Весниных, участвовавших в первых конкурсах 1920-х годов, было зафиксировано появление новой архитектуры, отвечающей духу времени.

Однако на одном из первых конкурсов 1923 года проект Весниных крупного общественного здания в центре Москвы — Дворца труда — получил третью премию.

В наши дни в учебниках архитектуры наряду с Дворцом труда упоминаются проекты братьев Весниных зданий Московского отделения «Ленинградской правды» и акционерного общества «Аркос».

В 1920-х годах по проектам братьев Весниных было построено несколько малоэтажных жилых домов в московском посёлке «Сокол».

В 1930 году был объявлен конкурс на строительство Театра массового музыкального действа в Харькове (в то время столице Украины). Всего участвовало 144 работы. Согласно условиям конкурса, театр должен был вмещать не меньше четырёх тысяч человек; наряду со спектаклями там предполагалось проводить массовые мероприятия. Первый приз конкурса получил проект братьев Весниных, который решал все поставленные задачи. Центральной частью композиции они сделали большой овальный зал вместимостью от 4 до 6 тыс. зрителей. Зрительные места располагались амфитеатром. Однако вскоре столица Украины была перенесена в Киев и проект Весниных не был реализован.

Одной из крупнейших работ братьев Весниных стало проектирование Дворца культуры Пролетарского района в Москве. Дворец начали строить в 1931 году, достроили в 1937 году. Осуществлена лишь часть проекта: Т-образная клубная часть с малым зрительным залом на 1200 мест. Не было реализовано отдельно стоящее здание большого зрительного зала. Отвечая принципам конструктивизма, сооружение отличается строго логичной объёмно-пространственной композицией: найдено удачное соотношение и обеспечена удобная взаимосвязь зрелищных и клубных помещений. Зрительный зал, выходящий на улицу боковых фасадом, соединён с анфиладой помещений для занятий в кружках. Анфилада упирается в зимний сад, в конце от её, вдоль зимнего сада, отходят ещё две крыла; в конце правого разместился буфет (ныне на его месте библиотека), в конце левого — репетиционный зал. Непосредственно над зимним садом был размещён конференц-зал, а ещё выше — обсерватория, купол которой возвышается над плоской кровлей здания. При создании проекта авторы опирались на известные пять принципов Ле Корбюзье: использование опор-столбов вместо массивов стен, свободная планировка, свободное оформление фасада, удлинённые окна, плоская крыша. Объёмы клуба подчёркнуто геометричны и представляют собой вытянутые параллелепипеды, в которые врезаны ризалиты лестничных клеток, цилиндры балконов.
Стилистика конструктивизма сказалась не только в функциональной целесообразности плана, но и в композиции фасадов: с внешней стороны зал охвачен полукольцом двухъярусного фойе, криволинейные очертания которого доминируют во внешнем облике здания.

Среди работ Весниных 1930-х — начала 1940-х годов заслуживает внимания также эскиз застройки Котельнической набережной в Москве (1934), проекты здания Наркомтяжпрома на Красной площади (1935, 1936) и принятый, но не реализованный из-за войны проект Второго дома Совнаркома в Зарядье (1941).

Также братьями был спроектирован молодой город нефтяников в Башкирии — Октябрьский.

Совместные проекты и постройки 

 Конкурсный проект здания театра им. Волкова (1908, Ярославль), не осуществлён;
 Конкурсный проект фасада здания МУЖВЗ, 1-я премия (1910, Москва), не осуществлён;
 Проект дома-особняка Н. Л. Тарасова (1910, Москва), не осуществлён;
 Фасад доходного дома И. Е. Кузнецова (1910, Москва, Мясницкая улица, 15), в постройке участвовали В. А. и А. А. Веснины;
 Конкурсный проект дома Московского архитектурного общества (1911, Москва), не осуществлён;
 Фасад здания Главного почтамта по первоначальному проекту О. Р. Мунца (1911, Москва, Мясницкая улица, 26);
 Конкурсный проект доходного дома братьев Берг, 1-я премия (1912, Москва, улица Пречистенка), не осуществлён;
 Проект Русского национального музея (1914, Москва), не осуществлён;
 Проект доходного дома Ролла (1913, Москва, улица Сретенка), не осуществлён;
 Фасад дома банка и торгового дома «И. В. Юнкер и Ко» (1913, Москва, улица Кузнецкий Мост, 16);
 Манеж в усадьбе В. А. Балина (1913, д. Сукманиха);
 Дом Сироткина с росписью плафонов (1914, Нижний Новгород);
 Скаковые конюшни Манташева (1914, Москва, Беговая улица);
 Здание жокей-клуба при Московском ипподроме (1914, Москва, Беговая улица);
 Конкурсный проект торговых рядов (1914, Нижний Новгород);
 Дом в усадьбе А. И. Бурнаева (1915, под Кинешмой);
 Проект дома в усадьбе Л. А. Манташева (1915, Кубань), не осуществлён;
 Проект церкви при Большой Кинешемской мануфактуре (1916, Кинешма), не осуществлён;
 Проект здания Московского литературного кружка (1916, Москва, улица Малая Дмитровка), не осуществлён;
 Мемориальная часовня в память столетия Псковской мануфактуры (1916, с. Красновидово);
 Проект универсального магазина общества «Динамо» (1917, Москва, Лубянская площадь), не осуществлён;
 Архитектурный комплекс сооружения Большой Кинешемской мануфактуры «Томна» (1917, Кинешма);
 Художественное оформление Кремля и Красной площади к празднику Интернационала (1918, Москва), не сохранилось;
 Конкурсный проект памятника Карлу Марксу, скульптор С. С. Алёшин (1919, Москва, Театральная площадь), заложен 1 мая 1920 г., не осуществлён;
 Конкурсный проект планировки и застройки рабочего посёлка Грознефти (1922, Грозный), не осуществлён;
 Конкурсный проект Дворца труда, 3-я премия (1923, Москва), не осуществлён;
 Проект Московской конторы газеты «Ленинградская правда» (1924, Москва, Страстной бульвар), не осуществлён;
 Конкурсный проект дома акционерного общества «Аркос» (1924, Москва), не осуществлён;
 Конкурсный проект Народного дома (1924, Иваново-Вознесенск), не осуществлён;
 Канифольно-скипидарный завод (1924, Вахтан);
 Проект универсального магазина (1925, Москва, Неглинная улица), не осуществлён;
 Конкурсный проект здания Центрального телеграфа, 2-я премия (1925, Москва), не осуществлён;
 Проект фасадов пассажирского вокзала (1926, Киев), не осуществлён;
 Проект здания Областного исполнительного комитета (1926, Свердловск), не осуществлён;
 Проект гостиницы (1926, Новая Мацеста), не осуществлён;
 Здание универмага Мосторга (1926—1926, Москва, улица Красная Пресня, 48/2);
 Проекты типовых рабочих клубов (1927), построены в Михалкове, Ростокине, Обдираловке;
 Проект универсального магазина «Динамо» (ОГПУ) (1928, Москва, угол Сретенки с Кузнецким Мостом), не осуществлён;
 Санаторий (1928, Новая Мацеста);
 Проекты рабочих клубов (1928, Баку), построены в Сураханах и Баилове;
 Конкурсный проект библиотеки имени В. И. Ленина, I вариант (1928, Москва), не осуществлён;
 Конкурсный проект здания Центросоюза (1928, Москва, Мясницкая улица), не осуществлён;
 Конкурсный проект Днепрогэса (1929), не осуществлён;
 Конкурсный проект библиотеки имени В. И. Ленина, II вариант (1929, Москва), не осуществлён;
 Рабочий клуб в Чёрном городе (1929, Баку);
 Проекты домов-коммун для Кузнецка (1929), не осуществлены;
 Конкурсный проект Музыкального театра массового действа, высшая премия (1930, Харьков), не осуществлён;
 Проект планировки Кузнецка (1930);
 Дворец культуры Пролетарского района (1931, Москва), построен частично;
 Центральный дом каторги и ссылки (1931, Москва, Поварская улица, 33);
 Конкурсный проект Дворца Советов, I вариант (1932, Москва), не осуществлён;
 Проект рабочего клуба в пос. Степана Разина (1932, Баку), не осуществлён;
 Конкурсный проект Дворца Советов, II вариант (1933, Москва), не осуществлён;
 Конкурсный проект Дома комитетов СТО в Охотном ряду (1933, Москва), не осуществлён;
 Конкурсный проект Государственного музыкального театра им. В. И. Немировича-Данченко (1933, Москва), не осуществлён;
 Проект планировки и застройки правительственного центра Киева (1934);
 Эскизные проекты застройки Котельнической набережной (1934, Москва), не осуществлены;
 Конкурсный проект здания Наркомтяжпрома на Красной площади, I вариант (1935, Москва), не осуществлён;
 Проект здания Наркомтяжпрома на Красной площади, II и III варианты (1936, Москва), не осуществлён;
 Конкурсный проект станции метро «Павелецкая», два варианта (1938, Москва), не осуществлён;
 Проект мемориальной железнодорожной станции «Ленинская» (Горки) (1939), не осуществлён;
 Конкурсный проект второго Дома Совнаркома в Зарядье, два варианта (1940—1941, Москва), не осуществлён.
 Здание Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института, ВНИГНИ, (1947, Москва)

Память 
 В 2016 году в Москве появился бульвар Братьев Весниных.
 В 2021 году памятник архитекторам Весниным открылся в г. Октябрьский, Башкирия.

См. также 
 Конструктивизм в архитектуре Москвы

Примечания

Сноски

Источники

Литература

Ссылки 

 Братья Веснины, фотографии, Канадский центр архитектуры, Монреаль

 Братья Веснины: между Нижним и Юрьевцем, на сайте Канавинской ЦБС

Архитекторы СССР
Архитекторы Москвы
Веснины
Архитекторы Баку
Архитекторы Российской империи
Архитекторы Сочи
Архитекторы Ивановской области